

Sigle
Gel Permeation Chromatography – cromatografia a permeazione di gel
Gigaparsec
Green Party of Canada – partito politico canadese
Grande Punto Club
Global Product Channel

Codici 
 GPC – codice vettore ICAO di Gulf Pearl Air Lines